«Feline» — дебютний студійний альбом британської співачки Елли Ейр. У Британії реліз відбувся 28 серпня 2015.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Елли Ейр
Альбоми Virgin EMI Records
Англомовні музичні альбоми